

Cinema
Under the Red Robe – film muto britannico del 1915 diretto da Wilfred Noy.
Under the Red Robe – film statunitense del 1923 diretto da Alan Crosland.
Il manto rosso (Under the Red Robe) – film statunitense del 1937 diretto da Victor Sjöström.

Letteratura
Sotto il manto rosso (Under the Red Robe) – romanzo del 1894 di Stanley J. Weyman.